John McLaughlin (muzyk)
 John McLaughlin (służby specjalne)
 Jon McLaughlin (piłkarz)

it:John McLoughlin